Het woord discours heeft meerdere betekenissen:
 Gebrek aan overeenkomst onder personen, groepen of dingen; spanning of geschil dat daaruit voortvloeit; meningsverschil.
 Taalkunde en filosofie: het communicatieproces waarbij structuren een tekstuele betekenis krijgen; het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau; vertoog. Zie: Michel Foucault.
 Muziek: Een verward of ruw geluid of het zich vermengen van dit soort geluiden; een niet harmonieuze (= kloppend geheel) combinatie van gelijktijdig klinkende tonen; een dissonantie.